Operatie Maigewitter (Duits: Unternehmen Maigewitter) was een serie Duitse anti-partizanenacties in Oost- en Zuid-Europa.

Maigewitter 1 
In 1943 vond de eerste operatie onder deze naam plaats. In Joegoslavië werden de partizanen van Tito uit diverse gebieden verdreven.

Maigewitter 2 
In mei 1943 vond de tweede anti-partizanenactie onder de codenaam Maigewitter plaats. De 3. Panzer Division voerde in Rusland enkele aanvallen uit op stellingen van de partizanen.

Maigewitter 3 
De derde operatie onder de noemer Maigewitter was de grootste. Ditmaal betrof het een anti-partizanenactie in Griekenland. De ELAS-strijdkrachten waren het doelwit. De Duitsers behaalde een  succes met deze operatie. De ELAS verloren 339 man en nog eens 75 werden gevangengenomen. Bovendien werden tweehonderd verdachte personen gearresteerd.

Maigewitter
Tweede Wereldoorlog in Joegoslavië
Tweede Wereldoorlog in Griekenland
Tweede Wereldoorlog in Rusland
1943